Alfons VI van Castilië (±1040–1109)
Alfons VII van León en Castilië (±1104–1157)
Alfons VIII van Castilië (1155-1214)
Alfons X van Castilië (1221–1284)
Alfons XI van Castilië (1311–1350)
Alfons van Trastámara en Avís, Alfons XII (1453-1468)